Бергельмір — велетень, син Трудгельміра, онук Іміра зі скандинавської міфології; єдиний велетень, який вижив після вбивства Іміра, став засновником нового роду йотунів
 Бергельмір — супутник Сатурна